Brændemærket kan henvise til:

 Brændemærket (film fra 1913) – en stumfilm instrueret af ubekendt
 Brændemærket (film fra 1961) – amerikansk film The Mark fra 1961
 Brændemærket (film fra 1991) – dansk kortfilm fra 1991 instrueret af Ove Nyholm